Miejscowości w Polsce: 
 Przywory – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieruszowskim, w gminie Czastary
 Przywory – osada leśna (gajówka) w woj. łódzkim, w pow. wieruszowskim, w gminie Wieruszów 
 Przywory – wieś w woj. opolskim, w pow. opolskim, w gminie Tarnów Opolski 

Zobacz też: Przywory Duże, Przywory Małe